Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1981 zum 18. Mal ausgetragen und fanden vom 14. bis 15. Februar zum sechsten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 24 Disziplinen (14 Männer/10 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Erstmals mit auf dem Programm standen bei den Frauen der 3000-Meter-Lauf.

Bei den Männern gelang es drei Athleten (Kunze (5000 m), Munkelt (60 m Hürden) und Weber (Stab)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen einer Athletin (Slupianek (Kugel)) gelang. Für Thomas Munkelt war es der Sechste und für Ilona Slupianek der dritte Titel in Folge.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgte der 20-jährige Sören Schlegel mit der neuen Hallenweltbestzeit über 100 Yards und Marita Koch mit der Egalisierung der europäischen Hallenbestzeit von Marlies Göhr im 60-Meter-Lauf.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Marita Koch und Sören Schlegel. Mit insgesamt 4 Gold-, 6 Silber- und 1 Bronzemedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1981
Leichtathletikveranstaltung 1981
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg